Волгогрáдка:
 Волгоградка — жительница города Волгоград.
 Волгоградка — разговорное название Волгоградского проспекта в Москве.